Příjmení Horvát nosí více významných osobností:

 Adolf Olivér Horvát (1907–2006) – maďarský botanik
 Milan Horvát (* 1953) – romský aktivista v ČR
 Ondrej Horvát (1913–???) – slovenský a československý politik